Telostholus  — род дорожных ос  (Pompilidae).

Распространение 
Ориентальная область, Восточная Палеарктика.

Описание 
Среднего размера дорожные осы (около 1 см). Усики самок 12-члениковые (у самцов 13). Переднее крыло с двумя субмаргинальными ячейками. Заднебоковые части проподеума без выступа. Пронотальный диск антеромедиально с двумя туберкулами, передняя поверхность переднеспинки почти вертикальная. Предположительно, как и другие близкие виды охотятся на пауков.

  — Китай
  — Ява
  — Малайзия (Pahang)
  — Индонезия, Сулавеси
  — Малайзия (Pahang)
  — Тайвань
  — Тайвань
  — Малайзия (Pahang)
  — Китай
  — Индия, Китай, Тайвань
  — Индонезия, Lombok
  — Индонезия, Сулавеси
  — Малайзия (Pahang)
  — Китай
  — Япония

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Дорожные осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Азии